Минови или Бундовци са български зографски род, работил в Източна Македония в края на XIX и началото на XX век.

История на рода 
За родоначалник на фамилията се приема иконописецът Яков Бундовски, роден около 1800 година в Галичник, Дебърско и починал около 1870 година. Негов син е Мино, роден около 1820 година и починал през 1903 година. Поради кръвна вражда с албанци Минови се преселват през 1865 година в неврокопското село Каракьой. В годините 1883-1885 година Мино и синовете му Марко и Теофил Минови зографисват църквата „Свети Димитър“ в село Тешово, Неврокопско, като стенописите им са в реалистичен стил и сред религиозните сцени, включват и епизоди от българската история като потушаването на болярския бунт от Борис I. Тримата зографи си правят автопортрет заедно с ктиторите.

През 1889 г. Марко и Теофил рисуват иконостаса на църквата „Св. св. Кирил и Методий“ в село Багренци, Кюстендилско.

В 1899 година същите рисуват икони за „Св. св. Петър и Павел“ в София. По-късно Теофил работи в Добруджа. Заедно с племенника си Мина Марков през 1910 година изписват храма „Свети Илия“ в село Елешница, Петричко, а в 1911 година работят в манастира „Свети Георги Победоносец“ край Сингартия. Друг известен представител на рода е Милош Яковлев.

Произведения

Родословие

Литература 
 
 За забравения зографски род Минови

Бележки